Białka peut désigner :

Toponymie

dans la voïvodie de Lublin
 Białka est un village dans le powiat de Krasnystaw 
 Białka est un village dans le powiat de Łęczna 
 Białka est un village dans le powiat de Parczew 
 Białka est un village dans le powiat de Radzyń Podlaski 

dans la voïvodie de Basses-Carpates
 Białka est un village 

dans la voïvodie de Petite-Pologne
 Białka est un village 

dans la voïvodie de Mazovie
 Białka est un village dans le powiat de Gostynin 
 Białka est un village dans le powiat de Radom 

dans la voïvodie de Varmie-Mazurie
 Białka est un village dans la gmina Łukta 
 Białka est un village dans la gmina Morąg

dans la voïvodie de Poméranie occidentale
 Białka est un village